Matti Murto, né le  à Helsinki en Finlande et mort le , était un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Biographie

Carrière 
En 1991, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 77.

Son maillot le numéro 17 est retiré de l'équipe des HIFK.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1964-1965 || HIFK || SM-sarja
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || HIFK || SM-sarja
|| 17 || 1 || 0 || 1 || 2 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || HIFK || Suomi-sarja
|| 14 || 9 || 4 || 13 || 0 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || HIFK || SM-sarja
|| 20 || 5 || 3 || 8 || 0 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || HIFK || SM-sarja
|| 11 || 3 || 1 || 4 || 4 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || HIFK || SM-sarja
|| 21 || 14 || 8 || 22 || 0 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || HIFK || SM-sarja
|| 32 || 16 || 12 || 28 || 4 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || HIFK || SM-sarja
|| 32 || 16 || 19 || 35 || 14 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || HIFK || SM-sarja
|| 28 || 8 || 15 || 23 || 6 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || HIFK || SM-sarja
|| 35 || 13 || 17 || 30 || 12 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || VEU Feldkirch || OËL
|| 28 || 27 || 16 || 43 || 6 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || HIFK || SM-liiga
|| 36 || 16 || 14 || 30 || 6 || 4 || 0 ||  2 || 2 || 0
|-
| 1976-1977 || HIFK || SM-liiga
|| 35 || 14 || 16 || 30 || 4 || 7 || 3 || 2 || 5 || 6
|-
| 1977-1978 || HIFK || SM-liiga
|| 36 || 20 || 21 || 41 || 8 || || || || || 
|-
| 1978-1979 || HIFK || SM-liiga
|| 36 || 16 || 8 || 24 || 12 || 6 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 1979-1980 || HIFK || SM-liiga
|| 36 || 24 || 9 || 33 || 18 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 1980-1981 || HIFK || SM-liiga
|| 20 || 7 || 2 || 9 || 2 || 7 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 1981-1982 || HIFK || SM-liiga
|| 36 || 4 || 11 || 15 || 4 || 8 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1982-1983 || HIFK || SM-liiga
|| 18 || 0 || 2 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

En équipe nationale 

| 1968|| Championnat d'Europe junior || 5|| 1|| 1|| 2|| 0 ||align="left" | 
|- 
| 1970|| Championnat du monde || 10|| 5|| 1|| 6|| 2|| align="left" | 
|- 
| 1971|| Championnat du monde || 9|| 2|| 1|| 3|| 4|| align="left" | 
|- 
| 1972|| Jeux olympiques || 6|| 0|| 2|| 2|| 0|| align="left" | 
|- 
| 1972|| Championnat du monde || 10|| 3|| 2|| 5|| 4|| align="left" | 
|- 
| 1974|| Championnat du monde || 9|| 1|| 0|| 1|| 2 ||align="left" | 
|- 
| 1975|| Championnat du monde || 10|| 1|| 2|| 3|| 0|| align="left" | 
|- 
| 1976|| Jeux olympiques || 6|| 4|| 2|| 6|| 4|| align="left" | 
|- 
| 1976|| Championnat du monde || 10|| 3|| 2|| 5|| 6|| align="left" |

Honneurs et récompenses 
 Trophée Raimo Kilpiö : 1971

Notes et références 

Naissance en avril 1949
Naissance à Helsinki
Décès en août 2013
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur du HIFK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 64 ans
Joueur du VEU Feldkirch
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö